Stora Hån kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Hån (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (30,9 ha)
Stora Hån (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun,  (15 ha)

Se även
Hån

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn